Haradski-Stadion steht für folgende Sportstätten:
 Haradski-Stadion (Baryssau), Fußballstadion in Baryssau
 Haradski-Stadion (Maladsetschna), ein Mehrzweckstadion in Maladsetschna
Siehe auch:
 Städtisches Stadion